Эхино́псис () — род растений семейства Кактусовые, насчитывающий более 100 видов.

Название 
Название происходит от  (эхинус) — ёж и  (опсис) — подобный, так как взрослое растение напоминает свернувшегося в клубок ежа с многочисленными колючками. Предложено Карлом Линнеем в 1737 году.

Описание 
В молодом возрасте эхинопсисы имеют шаровидную форму, с годами несколько вытянутую или столбовидную. Стебель симметричный, с острыми рёбрами, гладкий, блестящий, от светло-зелёного до тёмно-зелёного цвета. Корневая система довольно мощная, неглубоко располагающаяся в горизонтальном направлении. Ареолы располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и несут жёсткие, в зависимости от вида или очень короткие, или достигающие нескольких сантиметров колючки.

Цветки появляются сбоку из ареол в средней части стебля. Они воронковидной формы, до 15 см в диаметре, длиной до 30 см, с опушённой цветочной трубкой. Окраска венчиков — от белой до розово-фиолетовой. Количество цветков бывает различным, в зависимости от состояния и возраста растения. Старые экземпляры могут давать более 25 цветков одновременно. Цветение короткое, 1-3 дня, в зависимости от температуры воздуха. Плоды яйцевидные. Семена чёрные, гладкие, блестящие, до 0,2 см в диаметре.

Распространение 
Представители рода Эхинопсис распространены от Северной Боливии до Южной Аргентины, встречаются в Уругвае и Южной Бразилии. Растут в долинах и предгорьях Анд.

История разведения 
Представители рода Эхинопсис являются самыми распространёнными кактусами в комнатном цветоводстве. В Европе они выращиваются примерно с 1700 года. В культуре с 1837 года. Выведено множество гибридов различной окраски.

Систематика 
Первое описание рода было сделано в 1837 году Йозефом Герхардом Цуккарини.

Синонимика 

По результатам исследований, проведённым Фридрихом Гаймо в 1974 году, а также Фридрихом и Вольфгангом Глецль в 1983 году, самостоятельные ранее виды были включены в род Эхинопсис:
 Acantholobivia Backeb. (ранее включалась в род Акантолобивия) 
 Acanthopetalus Y.Itô
 Andenea Fric (nom. inval.)
 Aureilobivia Fric (nom. inval.)
 Chamaecereus Britton & Rose
 Chamaelobivia Y.Itô (nom. inval.)
 Cinnabarinea Fric ex F.Ritter
 Echinolobivia Y.Itô (nom. inval.)
 Echinonyctanthus Lem.
 Furiolobivia Y.Itô (nom. inval.)
 Helianthocereus Backeb.
 Heterolobivia Y.Itô (nom. inval.)
 Hymenorebulobivia Fric (nom. inval.)
 Hymenorebutia Fric ex Buining
 Leucostele Backeb.
 Lobirebutia Fric (nom. inval.)
 Lobivia Britton & Rose
 Lobiviopsis Fric (nom. inval.)
 Megalobivia Y.Itô (nom. inval.)
 Mesechinopsis Y.Itô
 Neolobivia Y.Itô
 Pilopsis Y.Itô (nom. inval.)
 Pseudolobivia (Backeb.) Backeb.
 Rebulobivia Fric (nom. inval.)
 Salpingolobivia Y.Itô
 Scoparebutia Fric & Kreuz. ex Buining
 Setiechinopsis (Backeb.) de Haas
 Soehrensia Backeb.
 Trichocereus (A.Berger) Riccob.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 131 вид:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статус вида  понижен до подвида вида

См. также 
 Акантолобивия

Примечания

Литература 
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 1387—138 ISBN 0-7548-0028-8
 Edward F. Anderson: Das große Kakteen-Lexikon. Eugen Ulmer KG, Stuttgart 2005 (übersetzt von Urs Eggli), ISBN 3-8001-4573-1, S. 215—284.

Ссылки 
 Чернодоля И. Роберт Фонтейне и его гибриды эхинопсисов на сайте Культивар
 http://cactusomania.narod.ru/Echinopsis.html
 https://web.archive.org/web/20070611093829/http://www.cactuslove.ru/rod.php?todo=desc&rodid=41
 http://www.karl-rabsilber.de/
 http://www.wessner-kakteen.de/galerie.php?kat=schick-hybriden

Кактусовые
Флора Южной Америки
Комнатные растения